Ви́йтасаари () — город в центральной части Финляндии, в провинции Центральная Финляндия. Площадь муниципалитета — 1589,26 км², из которых водная поверхность составляет 340,46 км².

Население 
Население Вийтасаари по данным на 2012 год составляет 6988 человек. Плотность населения — 5,6 чел/км². Официальный язык — финский, родной для 99,1 % населения муниципалитета. 0,2 % населения считает родным языком шведский и 0,7 % — другие языки. Доля лиц в возрасте младше 15 лет составляет 13,7 %; лиц старше 65 лет — 25,7 %.

Города-побратимы 
  Ныо (с 1991 года)
  Рокетница (c 2003 года)
  Сёр-Одал (c 1982 года)
  Стаффансторп (c 1945 года)
  Стуруман (c 1988 года)
  Шланген (с 1999 года)

См. также 
 Голубая дорога () — туристский маршрут (Норвегия-Швеция-Финляндия-Россия)

Примечания

Ссылки